Ośrodek Sportowy im. Teodora Długokińskiego w Toruniu – kompleks sportowy należący do Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu.

Lokalizacja 
Ośrodek znajduje się w środkowej części dzielnicy Mokre, przy ul. Świętopełka 15/23, w sąsiedztwie Trasy Prezydenta Władysława Raczkiewicza.

Charakterystyka 

Ośrodek otwarto w 1976 roku wraz z powstającym tu osiedlem mieszkaniowym "Wschód" Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik. W skład obiektu wchodzi: stadion wraz z bieżnią, boisko treningowe, boisko Orlik 2012 oraz korty tenisowe. W 2002 roku nadano mu imię Teodora Długokińskiego. Na początku lat 2000, z funduszy Spółdzielni i Miasta Torunia, stadion wyremontowano. Wykonano wówczas rekultywację płyty boiska, odnowiono trybuny i bieżnię oraz zmodernizowano szatnię. 

Na stadionie swoje mecze rozgrywają futboliści Angels Toruń (II liga), oraz piłkarze Włókniarza Toruń. 

Odbywają się tu także spotkanie PLFA2-Polskiej drugiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. 

Ponadto na terenie obiektu organizowane są imprezy SM Kopernik - tenisowe "Grand Prix Torunia" i turnieje piłkarskie, m.in. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Torunia.

Zobacz też 
 Sport w Toruniu

Przypisy 

Stadiony w Toruniu
Kompleksy sportowe w Polsce